Джордж Паркер: Паркер, Джордж Сэффорд (1863—1937) — американский изобретатель письменной ручки.
 Паркер, Джордж (1896—1976) — австралийский легкоатлет.
  (1695—1764) — британский пэр, политик, астроном, президент Королевского общества.
  (1755—1842) — британский крупный политик, служил в качестве  (1816—1818). Также занимал должности  (1791—1797),  (1804—1830) и  (1817—1842).